Pianoconcert nr. 2 (Aho)
 Pianoconcert nr. 2 (Bartók)
 Pianoconcert nr. 2 (Bate)
 Pianoconcert nr. 2 (Beethoven)
 Pianoconcert nr. 2 (Bowen)
 Pianoconcert nr. 2 (Brahms)
 Pianoconcert nr. 2 (Chopin)
 Pianoconcert nr. 2 (Egge)
 Pianoconcert nr. 2 (Hoddinott)
 Pianoconcert nr. 2 (Liszt)
 Pianoconcert nr. 2 (Ljapoenov)
 Pianoconcert nr. 2 (MacDowell)
 Pianoconcert nr. 2 (Mendelssohn)
 Pianoconcert nr. 2 (Merikanto)
 Pianoconcert nr. 2 (Mozart)
 Pianoconcert nr. 2 (Prokofjev)
 Pianoconcert nr. 2 (Rautavaara)
 Pianoconcert nr. 2 (Rachmaninov)
 Pianoconcert nr. 2 (Rorem)
 Pianoconcert nr. 2 (Saint-Saëns)
 Pianoconcert nr. 2 (Sjostakovitsj)
 Pianoconcert nr. 2 (Stenhammar)
 Pianoconcert nr. 2 (Tsjaikovski)
 Pianoconcert nr. 2 (Williamson)